Edward Rączkowski (1911-1990) – aktor
 Feliks Rączkowski (1906-1989) – organista
 Jan Rączkowski(1861-1947) – technik naftowy, współodkrywca złóż ropy naftowej w Borysławiu.
 Stanisław Rączkowski (1912-2006) – ekonomista

Polskie nazwiska